Miejscowości w USA:
 Carbondale – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Garfield
 Carbondale – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Carbondale – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Carbondale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
Gminy w USA:
 Carbondale (ang. Carbondale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Carbondale (ang. Carbondale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Carbondale (ang. Carbondale Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna